По-По () — топоним США, особенно распространён в штате Мичиган.

Топоним США 
Населённые пункты
  — городок в Западной Виргинии.
  — деревня в Иллинойсе.
  — деревня в Мичигане.
  — поселение в Мичигане.

Тауншипы
См. 

Водные объекты
  — река в Мичигане.
  — озеро в Мичигане.

Прочее 
 По-По — тоннель в Мэриленде.

См. также 
 По
 Попо
 Попозавр
Растения
 Азимина — в англоязычной ботанике известно как «попо» ().
 Азимина трёхлопастная — как «американское папо», «попо», «по по», «по-по» ().
 Папайя — в англоязычной ботанике известно как «папо» и «попо» ().
 Дынное дерево кундинамаркское — как «горное попо» ().